Geografia:
 Zamora – miasto w Hiszpanii
 Zamora – miasto w Ekwadorze
 Zamora – kanton w Ekwadorze
 Zamora – miasto w Meksyku
 Zamora – prowincja w Hiszpanii
 Zamora – rzeka w południowym Ekwadorze

Inne:
 Zamora – rodzaj kosarzy.
 Zamora – stacja kolejowa w Zamorze w Hiszpanii
 Zamora Barinas – wenezuelski klub piłkarski
 Trofeo Zamora – nagroda przyznawana najlepszemu bramkarzowi Primera División

Osoby noszące nazwisko Zamora:
 Niceto Alcalá-Zamora (1877–1949) – hiszpański polityk
 Ricardo Zamora (1901–1978) – hiszpański piłkarz
 Alfonso Zamora (ur. 1954) – meksykański bokser
 Jesús María Zamora (ur. 1955) – hiszpański piłkarz
 Juan Carlos González Zamora (ur. 1968) – kubański szachista
 Pedro Zamora (1972–1994) – kubański aktywista gejowski
 Bobby Zamora (ur. 1981) – angielski piłkarz